Абу Дауд Сулейман ибн Давуд ат-Таялиси (; ) — исламский ученый и хадисовед (мухаддис) второго века мусульманского календаря. Автор многих книг, но наиболее известной его книгой является сборник хадисов Муснад Абу Дауд Ат-Таялис. Его не следует путать с Абу Даудом ас-Сиджистани, который является автором одного из шести «канонических» сборников хадисов Сунана Абу Дауда. Имел прозвище «гора знаний».

Биография 
Его полное имя: Абу Дауд Сулейман ибн Давуд ибн аль-Джаруд ат-Таялиси аль-Фариси аль-Басри. Он родился в  году в Басре (совр. Ирак). Был родом из Персии. Он был клиентом (мавля) клана а-Зубайра ибн аль-Аввама. Нисба ат-Таялиси происходит от названия персидской верхней одежды или капюшона (тайласан), надеваемой на голову и шею, которую он либо носил, либо производил или продавал. 

Он завершил начальное обучение в родном городе, а затем переехал в Багдад для продолжения обучения. Среди его учителей были такие известные учёные-богословы того времени, такие как Хаммад ибн Саляма, Абу Авана аль-Ваддах и Мухаммад ибн Абд ар-Рахман. Ат-Таялиси считался надёжным передатчиком хадисов всеми учёными хадисоведами. Он много путешествовал по разным уголкам Халифата, собирая хадисы пророка Мухаммада.

Ат-Таялиси умер в  году и похоронен в Басре.

Примечания

Литература 
 

Умершие в 995 году
Родившиеся в 918 году
Муджаддиды
Хадисоведы
Персоналии:Багдад
Авторы сборников хадисов